Neckarstadion steht für:

 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)
 Neckarstadion (Ilvesheim)